Hell in a Cell match, een soort worstelmatchtype
 WWE Hell in a Cell, een jaarlijks professioneel worstelevenement van World Wrestling Entertainment